Талдыарал — топоним в Казахстане:
 Талдыарал — село в Кызылординской области.
 Талдыарал — озеро в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.